Плетньов — російське прізвище. Має жіночу форму Плетньова

Відомі носії 

 Плетньов Андрій Володимирович ( 14 березня 1971 р., м. Ленінград, СРСР) — радянський та російський футболіст, опорний півзахисник, згодом — тренер та футбольний суддя.
 Плетньов Ігор Олександрович (1931—1965) — радянський, російський історик-архівіст.
 Плетньов Кирило Володимирович ( 1979) — російський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер.

Плетньова

Див. також 

 Плетньове
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Російські прізвища